wysoka technika
 high-tech – prąd architektoniczny przełomu XX i XXI wieku